Герман цу Сольмс-Лаубах (полное ; 1842—1915) — немецкий ботаник.

Биография 
Считается, что Сольмс-Лаубах учился в Гиссене, Берлине, Фрайбурге и Женеве. В 1868 году он прошел хабилитацию в университете Галле-Виттенберг.

В 1872 году он стал адъюнкт-профессором в университете Страсбурга; в 1879 году он был назначен профессором и директором ботанического сада в Гёттингене, а в 1888 году — в Страсбурге.

С октября 1883 по март 1884 года отправился на Яву и оставался в течение 3 месяцев в Богоре, Западной Яве и собрал несколько коллекций из окрестностей Чибодасу. Он написал статью о Богорском ботаническом саду, который он очень любил.

Он был членом Лондонского Линнеевского общества, Лондонского Королевского общества, Географического общества; награждён золотой медалью Линнеевского общества в 1911 году.

Примечания

Литература 
 
 Botanical Gazette 61:432, 1916
 Einträge in Meyers Konversations-Lexikon 6. Auflage und 8. Auflage
 Jürke Grau: Hermann Maximilian Carl Ludwig Friedrich Graf zu Solms-Laubach. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 24, Duncker & Humblot, Berlin 2010, ISBN 978-3-428-11205-0, S. 556 f. (Digitalisat).
 Robert Zander: Handwörterbuch der Pflanzennamen. Hrsg.: Fritz Encke, Günther Buchheim, Siegmund Seybold. 13. Auflage. Ulmer Verlag, Stuttgart 1984, ISBN 3-8001-5042-5
 Autoreintrag und Liste der beschriebenen Pflanzennamen für Hermann zu Solms-Laubach beim IPNI
 Eintrag zu Hermann zu Solms-Laubach im Catalogus Professorum Halensis

Ссылки 
 Hermann Graf zu Solms-Laubauch

Авторы ботанических таксонов
Ботаники Германии
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Преподаватели Страсбургского университета
Герман
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук